«70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых 70-летию Сталинградской битвы.

История выпуска 
В серии представлены три монеты, две из которых выполнены из драгоценных металлов — из серебра и золота, и одна из стали. Монеты отчеканены и выпущены в обращение в мае 2013 года и посвящены 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В серии представлены:

 монета номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием;
 монета из серебра 925-й пробы номиналом 3 рубля;
 монета из золота 999-й пробы номиналом 100 рублей.

Монеты

10 рублей

3 рубля

100 рублей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт
 Памятные монеты России 2013. Центральный банк РФ

Памятные монеты России
Сталинградская битва в культуре